Network peut faire référence à :
 un réseau multichaîne, entreprise de services dans le domaine du divertissement et de la publicité en ligne

Fiction 
 Network : Main basse sur la télévision (Network en version originale), film américain de 1976

Voir aussi